

Europa

Croazia 
 Cattedrale di San Pietro – Đakovo

Francia 
 Cattedrale di San Pietro – Beauvais
 Cattedrale di San Pietro – Moûtiers
 Cattedrale di San Pietro – Saintes

Germania 
 Concattedrale di San Pietro – Bautzen
 Cattedrale di San Pietro – Brema
 Cattedrale di San Pietro Apostolo – Treviri
 Cattedrale di San Pietro – Worms

Grecia 
 Cattedrale di San Pietro – Argo

Italia 
 Cattedrale di San Pietro – ad Ales (Oristano)
 Cattedrale dei Santi Pietro e Marco – di Alessandria
 Cattedrale di San Pietro – di Alessandria, scomparsa 
 Cattedrale di San Pietro – Bologna
 Cattedrale di San Pietro Apostolo – Cerignola
 Cattedrale di San Pietro – Faenza
 Concattedrale di San Pietro Apostolo – Bisceglie
 Concattedrale di San Pietro Apostolo – Feltre
 Cattedrale di San Pietro – Frascati (Roma)
 Cattedrale di San Pietro – Isernia
 Concattedrale di San Pietro – Noli
 Cattedrale di San Pietro apostolo – Senigallia
 Cattedrale di San Pietro – Tempio Pausania
 Cattedrale di San Pietro Apostolo – Treviso

Regno Unito 
 Cattedrale di San Pietro – Belfast
Cattedrale di San Pietro – Bradford

Spagna 
 Cattedrale di San Pietro – Jaca
 Cattedrale di San Pietro – Vic

Svizzera 
Cattedrale di San Pietro – Ginevra

Africa

Angola 

 Cattedrale di San Pietro – Namibe

Marocco 

 Cattedrale di San Pietro – Rabat

Americhe

Ecuador 
 Cattedrale di San Pietro – Guayaquil

Saint-Pierre e Miquelon 
 Ex cattedrale di San Pietro – Saint-Pierre (Saint-Pierre e Miquelon)

Pagine correlate 
 Basilica di San Pietro (disambigua)
 Chiesa di San Pietro
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo
 Concattedrale di San Pietro
 Duomo di San Pietro